Wießner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wießner, deutscher Filmeditor
 Conrad Wießner (1796–1865), deutscher Maler und Stahlstecher
 Fritz Wießner (1900–1988), deutsch-amerikanischer Bergsteiger, siehe Fritz Wiessner
 Gernot Wießner (1933–1999), deutscher Orientalist
 Rudolf Wießner (1927–2001), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Wiessner